Капіта́л:
 Капітал — економічний термін, один з факторів виробництва:
 Авансований капітал
 Венчурний капітал
 Власний капітал
 Запозичений капітал
 Інтелектуальний капітал
 Людський капітал
 Номінальний капітал
 Оборотний капітал
 Основний капітал
 Пабліцитний капітал
 Пайовий капітал
 Позичковий капітал
 Посівний капітал
 Реальний капітал
 Регулятивний капітал
 Резервний капітал
 Ризиковий капітал
 Соціальний капітал
 Статутний капітал
 Фіктивний капітал
 Фінансовий капітал
 Чистий обіговий капітал
 Постійний і змінний капітал — поняття марксистської політекономії.

Інше 
 Башта Капітал — хмарочос в Сингапурі.
 Наймана праця і капітал — збірка статей Карла Маркса.
 Капітал — праця Карла Маркса.
 Капітал — збірка творів Сергія Жадана.
 Capital G — сингл американського гурту Nine Inch Nails.
 «Капітал» — всеукраїнська ділова щоденна газета, український партнер The Financial Times.